Dieter Christian Döpfner – architetto tedesco
 Joseph von Döpfner – generale austriaco
 Julius August Döpfner – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco
 Mathias Döpfner – editore, giornalista e scrittore tedesco